Fischersee ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Fischersee (Ultental), Stausee in Südtirol
 Fischersee (Fünfmühlental), See in Baden-Württemberg